R65 peut faire référence à :
 la phrase de risque : «Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 BMW R 65 GS, une moto du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres